Název Zlámaný potok má více vodních toků:

 Zlámaný potok (přítok Krásneho potoka) – pravostranný přítok Krásneho potoka na Slovensku v okrese Martin
 Zlámaný potok (přítok Opátky) – levostranný přítok Opátky na Slovensku v okrese Košice-okolí
 Zlámaný potok (přítok Úpy) – (nazýván také Hluboký potok, anebo Litobořský potok) – pravostranný přítok Úpy v okrese Náchod